A Ermida de São Pedro pode designar as seguintes ermidas:

Em Portugal 
 Ermida de São Pedro, Alcáçovas, Viana do Alentejo, distrito de Évora
 Ermida de São Pedro, Corval, Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora
 Ermida de São Pedro, Odemira, Distrito de Beja
 Ermida de São Pedro, Silves, Silves, distrito de Faro
 Ermida de São Pedro (Velas), Velas, ilha de São Jorge
 Ermida de São Pedro (São Pedro, Topo)
 Ermida de São Pedro, freguesia da Prainha, concelho de São Roque do Pico, ilha do Pico, Açores.
 Ermida de São Pedro (Lajes), Lajes do Pico, ilha do Pico, Açores.

Com nome composto:
 Ermida de São Pedro da Ribeira, Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo, distrito de Évora

Ver também 
 Igreja de São Pedro
 Capela de São Pedro

Desambiguação